Rancho del Cura kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho del Cura, Chiapas, Oxchuc, 
 Rancho del Cura, Oaxaca, Villa Sola de Vega, 

Robotskapade Mexikoförgreningar